Tudhope est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1999), athlète paralympique australien
 (né en 1985), jockey écossais
 (1893-1955), médecin et pathologiste écossais
James Brockett Tudhope (1858-1936), homme politique canadien en Ontario
 (1891-1956), as de l'aviation sud-africain
 (1898-?), as de l'aviation sud-africain

Homonymie de patronyme